Superliga 1996-97 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 1996-97;
 La Superliga de Eslovaquia 1996-97.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 1996-97;
 La Superliga femenina de España 1996-97.